El Ángel (film), een Argentijns-Spaanse film uit 2018 onder regie van Luis Ortega
El ángel exterminador, een Mexicaanse dramafilm uit 1962 onder regie van Luis Buñuel
Monument voor de Onafhankelijkheid, Spaans: Ángel de la Independencia, een monument in Mexico-Stad